1980 Голяма награда на Великобритания е 31-вото за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 13 юли 1980 година на пистата Брандс Хач в Кент, Великобритания.

Репортаж

Класиране 

 Колите са на отбора на Рам Рейсинг.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания